Такмичење у троскоку за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржало се на Олимпијском стадиону. За такмичење су се пријавиле 33 такмичрке из 23 земље. Такмичарке су биле подељене у две квалификационе групе (17+16) са квалификационом нормом од 14,50 -{m}-. Квалификације су одржане 21. августа у 14,50. Квалификациону норму је испунило 15 такмичарки које су се у финалу 23. августа у 15,00 такмичиле за медаље.

Рекорди 
(21. августа 2004)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су учествовале 33 троскокашице подељени у две групе. Квалификациона норма је износила 14,45 м. Норму је ислунило 15 тракмичаки (КВ).

Финале

Види још 
 Атлетика на олимпијским играма 2004.

Спољашње везе 
 Open Directory Project - 2004 Athens Olympics directory category

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Троскок на Летњим олимпијским играма